

Patronymes 
 Farid Boulad (1872-1947),  ingénieur égyptien.
 Henri Boulad (1931-), prêtre jésuite égyptien, et écrivain.
 Josiane Boulad-Ayoub, professeure québécoise de philosophie de l'Université du Québec à Montréal.
  (1905 – 1977), escrimeur égyptien.
Homonymie de patronyme